Esta é uma lista de Futebolistas do Clube Desportivo de Tondela.

Por temporada

2015-16

2016-17
Guarda-redes: 1 Claudio Ramos, 23 Miguel Ângelo, 12 Ricardo Janota
Defesas: 93 A. També, 22	David Bruno, 13 Jailson, 4 Kaká, 3 Pica, 44 Rafael Amorim,
79 V. Lystsov, 24 Y. Osorio 
Médios: 27 Bruno Monteiro, 14 Fernando Ferreira, 8 Hélder Tavares, 10 João Jaquité, 20 Pité, 90 Ruca.
Avançados: 18 Amido Baldé, 9 Batista, Bruno Catanhede, 7 Claude Gonçalves, 6 Dylan,	E. Cäfärov, 16 E. Moreno, 99 Eli, Heliardo, 15 Jhon Murillo, 11	Miguel Cardoso, 77 Murilo, 17	Pedro Nuno, 28 Wagner
Treinador: Pepa

2017-18

Clube Desportivo de Tondela